Кардиналы, возведённые Папой римским Пием IV — 46 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на четырёх Консисториях за шестилетний понтификат Пия IV.

Самой крупной консисторией была Консистория от 12 марта 1565 года, на которой было возведено двадцать три кардинала.

Консистория от 31 января 1560 года 
 Джованни Антонио Сербеллони, епископ Фолиньо (Папская область);
 Карло Борромео, племянник Его Святейшества, клирик Милана (Папская область);
 Джованни Медичи младший, клирик Флоренции, сын герцога Флоренции (Флорентийское герцогство);

Консистория от 26 февраля 1561 года 
 Джироламо Серипандо, O.S.A., архиепископ Салерно (Папская область);
 Филибер Бабу де Лабурдезьер, епископ Ангулема (Франция);
 Людовико Симонета, епископ Пезаро, датарий Его Святейшества (Папская область);
 Маркус Ситтикус фон Гогенэмс, племянник Его Святейшества, избранный епископ Кассано (Папская область);
 Франческо Гонзага, апостольский протонотарий (Папская область);
 Альфонсо Джезуальдо, апостольский протонотарий (Папская область);
 Джанфранческо Гамбара, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Марко Антонио Амулио, венецианский посол при Святом Престоле (Венецианская республика);
 Бернардо Сальвиати, епископ Сен-Папуля, приор в Риме Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, великий раздатчик милости королевы Франции (Франция);
 Станислав Гозий, епископ Эрмланда (королевство Польша);
 Пьер Франческо Ферреро, епископ Верчелли (Папская область);
 Антуан Перрено де Гранвела, епископ Арраса (Франция);
 Луиджи д’Эсте, клирик Феррары (Феррарское герцогство);
 Людовико Мадруццо, клирик Трента (Трентское епископство);
 Иннико д’Авалос д’Арагона, O.S. Iacobis (Неаполитанское королевство);
 Франсиско Пачеко де Толедо, клирик Севильи (Испания);
 Бернардо Наваджеро, венецианский дворянин (Венецианская республика);
 Джироламо ди Корреджо, ломбардский дворянин (Папская область).

Консистория от 6 января 1563 года 
 Федерико Гонзага, сын герцога Мантуанского (Мантуанское герцогство);
 Фердинанд Медичи, сын герцога Флорентийского (Флорентийское герцогство).

Консистория от 12 марта 1565 года 
 Аннибале Бодзути, архиепископ Авиньона, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Маркантонио Колонна старший, архиепископ Таранто (Неаполитанское королевство);
 Толомео Галльо, архиепископ Манфредонии (Папская область);
 Анджело Николини, архиепископ Пизы  (Флорентийское герцогство);
 Луиджи Пизани, епископ Падуи, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Просперо Сантакроче, епископ Киссамоса, Крит, аудитор Трибунала Священной Римской Роты, апостольский нунций во Франции (Папская область);
 Дзаккария Дельфино, епископ Хвара, Далмация, апостольский нунций в Австрии (Папская область);
 Маркантонио Бобба, епископ Аосты (Савойское герцогство);
 Уго Бонкомпаньи, епископ Вьести, префект Трибунала Апостольской Сигнатуры Милости (Папская область);
 Алессандро Сфорца, племянник Папы Павла III, епископ Пармы, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Симоне Пасква, епископ Луни-Сарсана, врач Его Святейшества (Папская область);
 Флавио Орсини, епископ Муро, аудитор Апостольской Палаты (Папская область);
 Карло Висконти, епископ Вентимильи (Миланское герцогство);
 Франческо Альчати, избранный епископ Читты, датарий Его Святейшества (Папская область);
 Франческо Аббондио Кастильони, епископ Боббьо (Миланское герцогство);
 Гвидо Лука Ферреро, епископ Верчелли, апостольский нунций в Венеции (Папская область);
 Алессандро Кривелли, епископ Черенци и Кариати, апостольский нунций в Испании (Папская область);
 Антуан де Креки Канапль, епископ Амьена (Франция);
 Джованни Франческо Коммендони, епископ Кефалинии и Закинфа, апостольский нунций в Польше (Папская область);
 Бенедетто Ломеллини, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Гульельмо Сирлето, апостольский протонотарий (Папская область);
 Габриэле Палеотти, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Франческо Крассо, аудитор Трибунала Священной Римской Роты, губернатор Болоньи (Папская область).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Пий IV;
 Кардиналы возведённые папой римским Пий IV;
 Консистория 1560 года;
 Консистория 1561 года;
 Консистория 1563 года;
 Консистория 1565 года.

Пий IV

Пий IV